Breitenbrunn puede hacer referencia a varios municipios alemanes:
Breitenbrunn, municipio del estado de Sajonia.
Breitenbrunn, municipio del estado de Baviera.